Patos renvoie aux articles suivants :

 Patos, une municipalité d'Albanie du district de Fier ;
 Patos, une ville brésilienne de la microrégion de Patos, dans l'État du Paraíba ;
 Patos de Minas, une ville brésilienne de la microrégion de Patos de Minas, dans l'État du Minas Gerais ;
 Patos do Piauí, une ville brésilienne de l'État du Piauí ;
 Isla de Patos, une île de la mer des Caraïbes sous la souveraineté du Venezuela ;
 Lagoa dos Patos, une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais ;
 Lagoa dos Patos, la plus grande lagune du Brésil ;
 Los Patos, encore appelé Tres Quebradas, un stratovolcan situé entre le Chili et l'Argentine ;
 São João dos Patos, une municipalité brésilienne située dans l'État du Maranhão ;

Voir aussi 
 Paatos, un groupe de rock suédois.